Le Festival de Carthage est un nom générique qui peut désigner plusieurs festivals organisés à Carthage en Tunisie : 
 Festival international de Carthage, un festival pluridisciplinaire (musique, théâtre et danse) fondé en 1964 ;
 Journées cinématographiques de Carthage, un festival de cinéma fondé en 1966 ;
 Journées poétiques de Carthage, un festival de poésie fondé en 2018 ;
 Journées théâtrales de Carthage, un festival de théâtre fondé en 1983.